Владимир Александрович Га́лицкий (1907—1998) — советский театральный режиссёр.

Биография 
Родился 27 января (10 февраля) 1907 года в Казани в театральной семье, естественно, что театр стал его главным увлечением с детства. Первые художественные впечатления формировались под влиянием таких значительных представителей отечественной культуры, как Е. Полевицкая, В. Хенкин, А. Н. Вертинский. Детское увлечение переросло в осознанное решение посвятить жизнь театру. Юноша поступает в Харьковский музыкально-драматический институт, погружается в бурную театральную жизнь. В 1933 году окончил ГИТИС. Служил в театрах Харькова (в «Вентилятор») (1933—1938), Владивостока (1943—1944), Калинина (1944—1947). В Днепропетровском украинском театре (1938—1941), в Днепропетровском театре русской драмы (1941—1943). Главный режиссёр Тамбовского драматического театра (1947—1957), Куйбышевского театра драмы (1957—1959). Затем возглавлял театры в Кишинёве, Вильнюсе (1962—1966). Последние годы жил в Ленинграде. Был художественным руководителем театра киноактёра студии «Ленфильм» (спектакль «Солдатские письма»), ставил спектакли на телевидении («Делец» А. Толстого), преподавал режиссуру в Ленинградском Государственном Институте Культуры им. Н. К. Крупской, работал с актёрами творческого объединения «Ленконцерт» («В прекрасном и яростном мире», «На берегах Невы», «Величие души»). С 1935 года вел педагогическую и консультативную работу. Член КПСС с 1950 года.

Автор мемуаров «Театр моей юности» (1984), «Одесские были» (1994) и «Записки периферийного главрежа» (2003). В 2014 году был издан сборник «Театр и мир Владимира Галицкого».

Скончался 1 января 1998 года. Похоронен на Комаровском кладбище.

К столетию В. А. Галицкого в здании Тамбовского ордена «Знак почёта» драматического театра поставлен бюст режиссёра, открыта памятная доска лауреатам государственных премий СССР, служившим в областном театре.

Театральные постановки 
 «Жизнь в цвету» А. П. Довженко
 «Маруся Богуславка» М. П. Старицкого
1940  — «Сто тысяч» Ив. Карпенко-Карого
1940  — «Богдан Хмельницкий» А. Корнейчука
 1943 — «Большая земля» С. А. Герасимова
 1947 — «Молодая гвардия» по А. А. Фадееву
 1948 — «Счастье» П. А. Павленко
 1949 — «Укрощение строптивой» Шекспира
 1950 — «В Лебяжьем» Д. П. Девятова
 1951 — «Семья» И. Ф. Попова
 1952 — «Отелло» Шекспира; 
 1953 — «Печать доверия» Н. В. Архангельского
 1954 — «Родник в степи» Д. П. Девятова; «Ревизор» Н. В. Гоголя
 1955 — «Враги» М. Горького; «Упорные сердца» Н. В. Архангельского
 1957 — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина
 1958 — «Третья патетическая» Н. Ф. Погодина
 1959 — «Битва в пути»  Г. Е. Николаевой
 «Барабанщица» А. Д. Салынского 
 «Лодочница» Н. Ф. Погодина
 «Русские люди» К. М. Симонова
 «Господин Пунтила» Б. Брехта
 «Назначение» А. М. Володина
 «Пучина» А. Н. Островского

Награды и премии 
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1954).
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за постановку спектакля «В Лебяжьем» Д. П. Девятова, поставленный на сцене Тамбовского ДТ имени А. В. Луначарского

Ссылки 

Мемуаристы СССР
Похороненные на Комаровском кладбище
Члены КПСС